

Letteratura 
 Monsieur Beaucaire – romanzo di Booth Tarkington

Teatro 
 Beaucaire – lavoro teatrale di Booth Tarkington e Evelyn Greenleaf Sutherland (1901)
 Monsieur Beaucaire – lavoro teatrale di Booth Tarkington e Evelyn Greenleaf Sutherland (1919)

Personaggi
Monsieur Beaucaire – personaggio dell'omonimo romanzo e del film del 1924 dove è interpretato da Rodolfo Valentino

Cinema
 A Gentleman of France (Monsieur Beaucaire: The Adventures of a Gentleman of France, titolo copyright) – film del 1905 diretto da J. Stuart Blackton
 Monsieur Beaucaire – film del 1924 diretto da Sidney Olcott
 Monsieur Beaucaire – film del 1946 diretto da George Marshall